Carlone steht für:
 Carlone (Künstlerfamilie), Kunsthanderwerker- und Künstlerfamilie aus dem Raum des heutigen Italien und Österreich

Carlone ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Francesco Carlone (1674–1750), italienischer Stuckateur
 Domenico Carlone (1615–1679), italienischer Baumeister und Stuckateur (auch: Dominico)
 Francis Nuncius Carlone (1903–2001), US-amerikanischer Big-Band-Leader und Pianist, bekannt als Frankie Carle

 Franz Isidor Carlone, Grazer Baumeister
 Giuseppe Maria Carlone (1646–1695), italienischer Architekt und Bildhauer
 Joachim Carlone (1650?–1714?), österreichischer Baumeister 
 Josef Carlone (1678–1739), österreichischer Baumeister
 Peter Carlone (1567–1628), österreichischer Baumeister
 Pietro Francesco Carlone (1607/1610–1681/1682), österreichischer Baumeister
 Sebastian Carlone der Ältere (vor 1584–nach 1612), italienischer Baumeister, Bildhauer und Stuckateur
 Silvestro Carlone (der Wiener) (1610–1671), italienischer Baumeister und Maurermeister 

Siehe auch:
 Charlone